Möhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Möhlmann (* 1954), deutscher Fußballtrainer
 Frederike von Möhlmann (1964–1981), deutsche Schülerin
 Friedrich Möhlmann (1904–1977), deutscher Luftfahrtingenieur und erster Direktor des Luftfahrt-Bundesamtes
 Günther Möhlmann (1910–1984), deutscher Historiker und Archivar
 Heinrich Möhlmann (1925–2008), deutscher Holzliebhaber
 Hubert Möhlmann (1913–1991), deutscher Veterinärmediziner
 Peter Möhlmann (* 1982), niederländischer Radrennfahrer
 Walter Möhlmann (1912–1977), deutscher Politiker (DP/CDU)